Єйтс ():

 Андреа Єйтс — американка, матір-вбивця власних дітей. 
 Вільям Батлер Єйтс — ірландський поет, драматург, театральний діяч. Лауреат Нобелівської премії з літератури (1923)
 Девід Єйтс — британський режисер, сценарист, продюсер. Лауреат премії «Еммі»
 Доріан Єйтс — англійський професійний культурист
 Роберт Єйтс — політик та суддя у США XVIII сторіччя 
 Фредерік Єйтс — один з найсильніших англійських шахістів у 1910 — 1930-х рр.